Trioksid je jedinjenje sa tri atoma kiseonika. Za metale sa -{M2O3}- formulom postoji nekoliko zajedničkih struktura. -{Al2O3}-, -{Cr2O3}-, -{Fe2O3}-, i -{V2O3}- poprimaju strukturu korunda. Mnogi oksidi retkih zemalja imaju „A-tip strukture retkih zemalja“ koji je heksagonalan. Nekoliko drugih i indiujm oksid imaju „C-tip strukture retkih zemalja“, koji se takođe naziva „biksbajit“, koji je kuban i srodan sa strukturom fluorita.

Spisak trioksida

MO3 

 Ugljen trioksid, -{CO3}-
 Hrom trioksid, -{CrO3}-
 Molibden trioksid, -{MoO3}-
 Renijum trioksid, -{ReO3}-
 Selen trioksid, -{SeO3}-
 Sumpor trioksid, -{SO3}-
 Telur trioksid, -{TeO3}-
 Volfram trioksid, -{WO3}-
 Uranijum trioksid, -{UO3}-
 Ksenon trioksid, -{XeO3}-

M2O3 

 Antimon trioksid, -{Sb2O3}-
 Arsen trioksid, -{As2O3}-
 Bizmut(-{III}-) oksid, -{Bi2O3}-
 Bor trioksid, -{B2O3}-
 Kobalt(-{III}-) oksid, -{Co2O3}-
 Dihlor trioksid, -{Cl2O3}-
 Diazot trioksid, -{N2O3}-
 Gadolinijum oksid, -{Gd2O3}-
 Galijum(III) oksid, -{Ga2O3}-
 Zlato trioksid, -{Au2O3}- 
 Indijum(-{III}-) oksid, -{In2O3}-
 Gvožđe(-{III}-) oksid, -{Fe2O3}- 
 Mangan(-{III}-) oksid, -{Mn2O3}- 
 Nikl(-{III}-) oksid, -{Ni2O3}-
 Fosfor trioksid, -{P4O6}- 
 Talijum(-{III}-) oksid, -{Tl2O3}-
 Terbijum(-{III}-) oksid, -{Tb2O3}- 
 Trioksidan, -{H2O3}-
 Vanadijum trioksid, -{V2O3}-
 Iterbijum(-{III}-) oksid, -{Yb2O3}- 
 Itrijum(-{III}-) oksid, -{Y2O3}-

Drugi trioksidi 

 Mineralni trioksidni agregati 
 Sumpor trioksid piridin kompleks, -{SO3(py)}-

Reference 

Оксиди